Křižanovice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Křižanovice (okres Vyškov)
 Křižanovice (okres Chrudim)
 Křižanovice u Vyškova (okres Vyškov)